Омани Лига 1999/2000 () — 24-й сезон чемпионата Омана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1999/00 на сайте rsssf.com 

1999/2000
Оман
Оман
1999 год в Омане
Спорт в Омане в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000